Schaller bezeichnet:
 Schaller (Familienname) – dort auch zu Namensträgern
 Schaller (Gemeinde Neustift), Ort bei Neustift im Stubaital, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Schaller (Helm), mittelalterlicher Helmtyp
 Schaller (Iowa), Kleinstadt in USA

Weiteres:

 Schaller GmbH, ein Hersteller von Zubehör für Saiteninstrumente
 Porzellanfabrik Oscar Schaller & Co. Nachf., deutscher Porzellanhersteller
 Gotthelf Schaller, bergmännische Anlage in Johanngeorgenstadt im Erzgebirgskreis in Sachsen
 Ansitz Schaller, Ansitz in Lana, Südtirol
 Kunsthaus Schaller, Stuttgart, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schaler, Schalla